Příjmení Pereira nosí více osobností:

 Álvaro Pereira (* 1985) – uruguayský fotbalista
 Aristides Pereira (1923–2011) – první kapverdský prezident
 Danilo Pereira (* 1991) – portugalský fotbalista
 Fabio Pereira da Silva (známý jako Fábio) (* 1990) – brazilský fotbalista
 João Pedro da Silva Pereira (* 1977) – portugalský fotbalista
 João Pereira (* 1977) – angolský fotbalista
 Manuel Pereira (* 1961) – bývalý španělský sportovní šermíř, mistr světa v roce 1989
 Marlon Pereira Freire (* 1987) – nizozemský fotbalový obránce
 Maximiliano Pereira („Maxi“; * 1984) – uruguayský fotbalový obránce
 Nuno Álvares Pereira (1360–1431) – portugalský vojevůdce a později karmelitánský řeholník a světec
 Rafael Pereira da Silva (* 1990) – brazilský fotbalista
 Raimundo Pereira (* 1955) – guinejsko-bissauský právník a politik
 Ricardo Pereira (* 1976) – portugalský fotbalový brankář
 Roniéliton Pereira Santos (* 1977) viz Rôni – brazilský fotbalista
 Waldyr Pereira (1929–2001) viz Didi – brazilský fotbalista